Pair bezeichnet:

 Pair von Frankreich, einen französischen Adelstitel
 ein Mitglied des engl. House of Lords (auch Peer)
 ein Mitglied des Preußischen Herrenhauses, siehe Preußisches Herrenhaus
 eine Hand beim Poker
 die Forschungsgruppe Pain & Autonomics - Integrative Research an der Friedrich-Schiller-Universität Jena